

Patronyme 

 Merle Oberon (1911-1979), actrice britannique.

Toponyme 

 Oberon, zone d'administration locale australienne de Nouvelle-Galles du Sud ;
 Oberon, ville australienne de Nouvelle-Galles du Sud ;
 Oberon, ville américaine du Dakota du Nord ;
 Obéron, satellite de la planète Uranus.

Personnage de fiction 

 Obéron, personnage légendaire, roi des fées ;
 Obéron, personnage d’Ambre de Roger Zelazny.

Titres 

 Oberon (1780), poème de Christoph Martin Wieland ;
 Oberon (1826), opéra de Carl Maria von Weber.

Autres 

 Oberon Publishing (1972-), éditeur néerlandais de bandes dessinées ;
 Aubéron (1990-), maison d'édition française ;
 Oberon (1979-), groupe de heavy metal ;
 Oberon (1985-1987), langage de programmation ;
 Classe Oberon, classe de sous-marins britanniques ;
  (1926-), sous-marin de classe Odin ;
  (1959-), sous-marin de classe Oberon.


Prénom